Augustin Cochin ist der Name folgender Personen:

* Augustin Cochin (Schriftsteller, 1823) (1823–1872), französischer Schriftsteller und Politiker 
 Augustin Cochin (Schriftsteller, 1876) (1876–1916), französischer Schriftsteller und Offizier